Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1960, die achtzehnte Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 3. und 18. März 1960 in Córdoba, Argentinien statt, das zum dritten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Brasiliens, die zum vierten Mal, zum zweiten Mal in Folge, den Titel erringen konnte.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner einmal, sodass jede Mannschaft sechs Spiele (insgesamt fanden 21 Spiele statt) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Südamerikameister 1960.

Weblinks
FIBA-Archiv

Sudamerika
Sudamerikameisterschaft #1960
Sportveranstaltung in Córdoba (Argentinien)